Ultimax – 8-bitowy komputer domowy firmy Commodore
 Karabin maszynowy Ultimax 100 – singapurski karabin maszynowy